noga – kończyna miedniczna kręgowców (u ludzi nazywana kończyną dolną), a u zwierząt czworonożnych również kończyna piersiowa;
 noga – inne określenie stopy, czyli końcowej części nogi;
 noga – brzuszna część ciała mięczaków;
 noga (łac. pes, w l.mn. pedes) – parzyste odnóże na pierścieniach tułowia owadów dorosłych, a u wielu larw także na odwłoku (nogi odwłokowe);
 noga – wspornik wielu mebli;
 pejoratywne określenie osoby mało zorientowanej w pewnej dziedzinie – np. noga z matematyki.

Osoby noszące nazwisko Noga:
 Artur Noga
 Marian Noga (ujednoznacznienie)
 Robert Noga

Zobacz też 

 noga pelikana (Aporrhais pespelecani) – gatunek mięczaka.
 noga wykroczna
 noga zakroczna
 noga wieprzowa
 odnóża

Przypisy 

fa:ساق (ابهام‌زدایی)
ht:Pat
hu:Mancs (egyértelműsítő lap)